Busenbach ist ein Ortsname:
 Busenbach (Waldbronn), Ortsteil von Waldbronn im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Busenbach (Hückeswagen), Ortsteil von Hückeswagen im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Busenbach (Friesenhagen), Ortsteil von Friesenhagen im Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz

Busenbach ist ein Gewässername: 
 Busenbach (Beienbach), rechter Zufluss des Beienbach (Sieg) nahe Beienbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Busenbach (Dörpe), rechter Zufluss der Dörpe (Wupper) in Busenbach (Hückeswagen), Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Busenbach (Wollenbach), rechter Zufluss des Wollenbach (Schwarzbach) (Helmstadt-Bargen) im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg